It All Starts with One è il sesto album in studio della cantautrice norvegese Ane Brun, pubblicato nel 2011.

Tracce

Note

Collegamenti esterni